Lega – rzeka w Polsce, prawobrzeżny dopływ Biebrzy, niegdyś rzeki Ełk
 Lega – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Ełk
 lega – tradycyjna nazwa składki (zadrukowanego arkusza, z którego powstaje wielostronicowa publikacja drukowana) w żargonie drukarzy
 Lega – plemię w Demokratycznej Republice Konga